Erich Rinner ist der Name folgender Personen:

* Erich Rinner (Politiker) (1902–1982), deutscher Politiker (SPD)
 Erich Rinner (Trompeter) (* 1960), österreichischer Trompeter